La llista d'estrelles de l'Escut pretén recollir de forma sintètica i mostrant algunes poques de les seves principals característiques de les estrelles notables de la constel·lació de l'Escut, ordenades, a priori, per ordre decreixent de brillantor.

Vegeu també 
 UY Scuti

Referències 
 
 
 

Escut
Escut